System Doctor est présenté par l'éditeur comme un logiciel de protection du système, tout comme Winfixer 2005.

La version de démonstration crée et/ou amplifie les rapports de risques d'infections
par l'affichage de nombreuses fenêtres popups en faisant croire à l'utilisateur que son pc contient des spywares dans le seul but de vendre ce produit. Aujourd'hui, des dizaines, voire des centaines de personnes ont reçu des publicités par pop-ups de la part de ce produit. Il est donc classé comme rogue.

Logiciel anti-espion

en:Spyware Doctor